Никола́й Миха́йлович Макси́мов:
 Максимов, Николай Михайлович (род. 1956) — адмирал, командующий Северным флотом.
 Максимов, Николай Михайлович (род. 1972) — российский ватерполист.